Murata ima više značenja:
 Murata, Benevento
 Murata, Frosinone